Канушкин — фамилия. Известные носители:
 Канушкин, Анатолий Сергеевич (1937—2022) — российский художник.
 Канушкин, Роман Анатольевич (род. 1960) — российский писатель.